Ге́ттисберг (реже Ге́ттисбург или Гэ́ттисбург; ) — боро, административный центр округа Адамс (штат Пенсильвания, США), известный такими событиями как Геттисбергская кампания, Битва при Геттисберге, , Геттисбергская речь; такими объектами как , , ,  (постр. в 1938 г.), , , ,  (1974—2000), , Лютеранская теологическая семинария Геттисберга,  (раб. с 1858 по 1942 г.), .Также Геттисберг может означать:

Другие населённые пункты США 
  — тауншип в Канзасе.
  — деревня в Огайо.
  — город в Южной Дакоте.
  — база ВВС (функц. 1956—1965 гг.)

Искусство 
  — циклорама (1883) французского художника .
  — американская настольная игра 1958 года.
 Геттисберг — американский фильм 1993 года.
 Sid Meier's Gettysburg! — американская компьютерная игра 1997 года.
  — эпизод (2000) американо-канадского телесериала «За гранью возможного».
  — американский фильм 2011 года.
  — эпизод (2011) американского телесериала «Офис».
 Геттисбергская речь — эпизод (2012) американского телесериала «Родина».

Корабли ВМФ США 
  — пароход, на службе с 1858 по 1879 гг.
  — ракетный крейсер, на службе с 1989 года по настоящее время.

См. также 
 Геттис